DI, Di e di podem referir-se a:

Dix 
 501, em numeração romana.
 Diabetes insipidus, uma forma de diabetes
 Design inteligente, um conceito.

Di
 Diana, Princesa de Gales, a Lady Di
 Di Ferrero, cantor brasileiro.
 Di Cavalcanti, pintor brasileiro.

di
 motor diesel de injecção.
 dyo, prefixo matemático.

D.I.
 D.I. - banda de hardcore punk americana.

Desambiguações de siglas